Финальный турнир 3-го чемпионата Европы по футболу среди девушек до 18 лет прошёл с 27 июля по 4 августа 2000 года во Франции. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1982 года. Победу одержала сборная Германии.

Квалификация

Групповой этап

Финал

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2000 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы во Франции
Спорт во Франции в 2000 году
Июль 2000 года
Август 2000 года
Футбол
Международные соревнования по футболу во Франции